Хе́йли Кэ́трин Дафф (; ) — американская актриса и певица, в основном, известная благодаря ролям в фильмах «Наполеон Динамит» (2004) и «Реальные девчонки» (2006). В дальнейшем Дафф играла главные роли в сделанных для Lifetime и Hallmark телефильмах, а также фильмах, выходящих сразу на видео.

Личная жизнь 
Дафф родилась в Хьюстоне, штат Техас. Её родители Роберт Дафф, совладелец сети продовольственных магазинов и Сьюзан Коллин Дафф (урождённая Кобб), домохозяйка. У неё есть сестра, актриса Хилари Дафф.

Хейли вместе со своей младшей сестрой занимались озвучиванием рождественского мультфильма «В поисках Санты» 2004 года, а также она озвучивала анимационный фильм «Ночь в супермаркете».

С 2012 года Хейли встречается с Мэттом Роузенбергом, помолвка с которым состоялась в апреле 2014 года. У пары есть две дочери — Райан Ава Эрхард Роузенберг (род. 11.05.2015) и Лулу Грей Роузенберг (род. 05.06.2018).

Фильмография

Дискография

Синглы

Другие работы

Награды 
2004 — Teen Choice Awards в номинации «Лучшая новая актриса» («Наполеон Динамит»)

Примечания

Ссылки 

Дети-певцы США
Поп-вокалисты США
Киноактрисы США